La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2017-2018 (abbreviata in Prva liga FBiH 2017-2018) è stata la diciottesima edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2018-2019.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2017-2018
 Prva liga Republike Srpske 2017-2018
 Kup Bosne i Hercegovine 2017-2018

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su bari91
 Sito della Federazione FBiH

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine